Haley Louise Jones est une actrice.

Biographie 
D'août 2009 à mai 2011, elle a terminé sa formation d'actrice à la Film Acting School Cologne à Cologne et a obtenu son diplôme avec mention. 

Elle est citoyenne britannique et vit à Cologne.

Filmographie

Clips 
 2011 : Blank & Jones - Pura Vida de Thomas Jahn

Télévision 
 2012 : Notruf Hafenkante
 2013 : Tatort - Schwarzer Afghane
 2014 : De joyeux à mortel : fichiers ex
 2015 : Einstein
 2017-2019 : Einstein
 2017-2020 : Professeur T.
 2017 : Heldt
 2018 : Best Sisters
 2021 : SOKO Potsdam
 2021 : Sauveur des mers : échouage mortel    
 2021 : Un été à Anvers

Références

Liens externes 
 
 
 https://fr.media.crew-united.com/fullprofile/actrice-haley-louise-jones.html

Naissance à Johannesbourg
Naissance en février 1989